І́ндекс цитува́ння вебса́йтів (ІЦ) — показник пошукової системи, що обчислюється на основі кількості посилань на даний ресурс з інших ресурсів інтернету. У найпростішому різновиді індексу цитування враховується тільки кількість посилань на ресурс. Тематичний індекс цитування, наприклад, Яндексу (тІЦ) особливо враховує також спільність тематики сайтів, що посилаються на ресурс, а зважений індекс цитування (зІЦ) — популярність сайтів, що посилаються (дана популярність здебільшого вираховується на основі загального індексу цитування).

Спочатку, до того як з'явилися оптимізатори сайтів, індекс цитування реально відображав популярність та авторитет відповідного ресурсу в інтернеті.

Першою великою пошуковою системою, що почала активно використовувати індекс цитування, стала Google (алгоритм PageRank).

Дивіться також 
 Пошукова оптимізація

Примітки 

Пошукові системи